Fedorivka (în ) este un sat în comuna Novofedorivka din raionul Berezanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Fedorivka era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Fedorivka, Novofedorivka, Berezanka, Mîkolaiiv
Fedorivka, Novofedorivka, Berezanka, Mîkolaiiv
Fedorivka, Novofedorivka, Berezanka, Mîkolaiiv